Cedar Crest puede hacer referencia a los siguientes lugares en Estados Unidos:

Cedar Crest, lugar designado por el censo en Nuevo México;
Cedar Crest, lugar designado por el censo en Oklahoma;
Cedar Crest, lugar designado por el censo en Pensilvania;
Green Harbor-Cedar Crest, lugar designado por el censo en Massachusetts.